Прудя́нка () — посёлок городского типа, Прудянский поселковый совет, Дергачёвский район, Харьковская область, Украина.

Является административным центром Прудянского поселкового совета, в который, кроме того, входят сёла Цуповка и Шаповаловка.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Прудянка находится на левом берегу реки Лопань, выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Цуповка, ниже по течению — пгт Слатино, на противоположном берегу — село Шаповаловка.

По посёлку протекает безымянная речка. Рядом расположено Прудянское водохранилище.

История 
 1801 — дата основания как село Пруды.
 1830 — переименовано в село Новосергеевка.
 В 1938 — переименовано и изменён статуса на пгт Прудянка.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Прудянке было 286 дворов и сельсовет.
 Во время Великой Отечественной войны в 1941—1943 селение находилось под немецкой оккупацией.
 В 1970-е годы основой экономики посёлка являлось отделение совхоза по откорму крупного рогатого скота.
 В январе 1989 года численность населения составляла , по данным переписи 2001 года — , на 1 января 2013 года — 1852 человека.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Прудянская амбулатория.

Транспорт 
На окраине посёлка находится железнодорожная станция Прудянка (линия Харьков - Белгород).

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 123 воина.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Прудянка на картах: 1940, 2000 годы

Посёлки городского типа Харьковской области
Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)